Healy kan syfta på följande

Personer 
 
 Fran Healy (född 1973), skotsk musiker
 George Peter Alexander Healy (1813–1894), amerikansk konstnär
 Glenn Healy (född 1962), kanadensisk ishockeyspelare
 Joseph Healy (1776–1861), amerikansk politiker
 Pamela Healy (född 1963), amerikansk seglare

Platser

Antarktis 

 Healy (udde),

USA 

 Healy, Kansas, Lane County, 
 Healy, Alaska, Denali Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar